La saison 2013 du Championnat de Thaïlande de football est la dix-septième édition du championnat de première division en Thaïlande. Les dix-huit meilleurs clubs du pays sont regroupés au sein d'une poule unique, la Thai Premier League, où ils s'affrontent deux fois au cours de la saison, à domicile et à l'extérieur. En fin de saison, les deux derniers du championnat sont relégués et remplacés par les deux meilleurs clubs de Division One, la deuxième division thaïlandaise.

C'est le club de Buriram PEA FC qui remporte le championnat cette saison après avoir terminé -invaincu- en tête du classement final, avec sept points d'avance sur le tenant du titre, Muangthong United et seize sur Chonburi FC. C'est le troisième titre de champion de Thaïlande en six saisons pour le club, qui réussit même le doublé en s'imposant 3-1 face à Bangkok Glass FC en finale de la Coupe de Thaïlande.

Avant le démarrage du championnat, le club d'Esan United est remplacé par le Sisaket FC. L'usage de faux documents lors du transfert du club de la ville de Sisaket vers Ubon Ratchathani a entraîné la disqualification du club de la compétition.

Qualifications continentales 
Le vainqueur du championnat obtient son billet pour la phase de groupes de la prochaine Ligue des champions de l'AFC. Deux autres places en barrage de la Ligue des champions sont attribuées au deuxième du championnat ainsi qu'au vainqueur de la Coupe de Thaïlande de football. Si le club remportant la Coupe est déjà classé parmi les deux premiers, c'est le troisième du classement final qui obtient sa qualification, cas qui se présente cette année.

Les clubs participants

Compétition

Classement 
Le barème utilisé pour établir le classement est le suivant :
 Victoire : 3 points
 Match nul : 1 point
 Défaite : 0 point

|valign=top align=left width=50%|

|}

Matchs 

|}

Bilan de la saison

Voir aussi

Références

Liens internes 
 Championnat de Thaïlande de football

Liens externes 
  Page complète (classements et résultats) sur RSSSF

2013
Thaïlande
2013 en Thaïlande